Довіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Довіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш